Беньяминов — фамилия; имеет женскую форму Беньяминова.
 Беньяминов, Герман Фёдорович (род. 1940) — советский украинский теннисист, мастер спорта СССР по теннису, заслуженный тренер УССР.
 Беньяминов, Семён (род. 1935) — русскоязычный поэт и переводчик, проживающий в США. См. также 
 Дом Беньяминов — роскошный особняк в центре Риги.
 Беньямин